Олексій Іванович Печеров (*8 грудня 1985) — український професійний баскетболіст. У 2007—2010 роках виступав у НБА.

Грає на позиції важкого форварда або центрового. Був вибраний на драфті 2006 під 18 номером клубом «Вашингтон Візардс».

Печеров дебютував у НБА 12 січня 2008. 23 червня 2009 «Візардс» обміняли Печерова, упродовж сезону 2009-10 він виступав «Тімбервулвз». Нині є вільним агентом.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| align="left" | 2007-08
| align="left" | Вашингтон
| 35 || 0 || 9.1 || .352 || .283 || .645 || 1.9 || .2 || .2 || .1 || 3.6
|-
| align="left" | 2008-09
| align="left" | Вашингтон
| 32 || 0 || 8.7 || .386 || .326 || .828 || 2.4 || .1 || .2 || .1 || 3.6
|-
| align="left" | 2009-10
| align="left" | Міннесота
| 44 || 5 || 10.2 || .410 || .296 || .906 || 2.8 || .3 || .2 || .2 || 4.5
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 111 || 5 || 9.4 || .386 || .290 || .793 || 2.4 || .2 || .2 || .2 || 3.9

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2008
| align="left" | Вашингтон
| 3 || 0 || 2.7 || .000 || .000 || 1.000 || .3 || .0 || .3 || .3 || .7
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 3 || 0 || 2.7 || .000 || .000 || 1.000 || .3 || .0 || .3 || .3 || .7

Посилання 
 Профіль на сайті Archive FIBA  

Українські баскетболісти
Гравці збірної України з баскетболу
Важкі форварди
Баскетболісти «Києва»
Баскетболісти «Расінга»
Баскетболісти «Вашингтон Візардс»
Баскетболісти «Міннесота Тімбервулвз»
Баскетболісти «Олімпії» (Мілан)
Баскетболісти «Азовмаша»
Баскетболісти «Валенсії»
Баскетболісти «Червоних Крил»
Баскетболісти «Калева»
Баскетболісти «Хекмеха»
Уродженці Харкова
Чемпіони України з баскетболу